Кочиш () — угорське прізвище:
 Євген Кочиш (1910 — 1984) — український письменник у Сербії.
 Іштван Кочиш (1949 — 1994) — угорський футболіст, захисник. Футболіст року в Угорщині (1978).
 Микола Кочиш (1928 — 1973) — український та сербський лінгвіст, письменник.
 Мігай Кочиш (1955) — угорський лінгвіст.
 Петер Фюлеп Кочиш (1963) — угорський греко-католицький архієпископ, глава Угорської греко-католицької церкви.
 Резван Кочиш (1983) — румунський футболіст, півзахисник.
 Ференц Кочиш (1904 — 1962) — угорський футболіст, захисник.
 Ференц Кочиш (1953) — угорський борець, олімпійський чемпіон.
 Шандор Кочиш (1929 — 1979) — угорський футболіст, нападник.

 Кочиш — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія, Росія

Див. також 
 Кочишево

Угорські прізвища